Inside Out jelentései:

Zene
InsideOut Music, progresszív rock és progresszív metal zenére szakosodott lemezkiadó
Pink Floyd Inside Out - Kifordítva, könyv a Pink Floyd együttesről

Együttesek
Inside Out, amerikai hardcore punk együttes
Insideout, izraeli eurodance formáció

Dalok
Inside Out (1986), Into a Circle-dal
Inside Out (1993), Shara Nelson-dal
Inside Out (1995), Culture Beat-dal
Inside Out (1998), Bryan Adams-dal
Inside Out (1998), Anthrax-dal
Inside Out (1998), Eve 6-dal
Inside Out (2003), Vonray-dal
Inside Out (2011), Imelda May-dal
Inside Out (2011), Britney Spears-dal
Inside Out (1990), Traveling Wilburys-dal
Inside Out (2015), Avalanche City-dal

Albumok 
Inside Out (1972), Edgar Broughton Band-album
Inside Out (1973), John Martyn-album
Inside Out (1974), Eddie Henderson-album
Inside Out (1975), The Flock-album
Inside Out (1982), Lee Greenwood-album
Inside Out (1986), Philip Bailey-album
Inside Out (1990), Chick Corea-album
Inside Out (1992), Sue Medley-album
Inside Out (1993), Dive-album
Inside Out (1994), Fates Warning-album
Inside Out (1995), Culture Beat-album
Inside Out (1995), MC Hammer-album
Inside Out (1996), Joe McPhee-album
Inside Out (1999), Cam Clarke-album
Inside Out (2001), Trisha Yearwood-album
Inside Out (2001), Keith Jarrett-album
Inside Out (2003), Nate Sallie-album
Inside Out (2004), Charlie Major-album
Inside Out (2006), Robert Pierre-album
Inside Out (2007), Emmy Rossum-album
Inside Out (2009), Catherine-album
Inside Out (2009), Dilana-album
Inside Out (2010), Kat DeLuna-album
Inside Out (2012), Bon Jovi-album
Inside Out (2015), XXI-album